Jesous Ahatonhia es un villancico escrito en el idioma del Pueblo hurón por Jean de Brébeuf. Su título significa Jésus ha nacido. Es conocido en el mundo anglófono con el título It was in the Moon of Wintertime (Durante la luna de invierno) o "Hurón Carol". Compuesto en 1641 o 1642, esta canción está considerada como el villancico canadiense más antiguo.

Letra

En lengua inglesa

Composición 

Recogido por el Padre Étienne-Thomas Girault de Villeneuve, el último jésuite missionnaire en los Hurons de la Jeune-Lorette (Loretteville) en Quebec (1747-94), y traducido del hurón al francés por Paul Picard, notario indio (Paul Tsaenhohi, ojo de buitre, hijo de un célebre jefe hurón, Punto del día), fue atribuido generalmente a Jean de Brébeuf (1593 - 1649)  misionero jesuita y mártir, en Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons en Canadá, autor de un diccionario francés/hurón y de un catecismo en idioma hurón, que él habría compuesto y aprendido con los hurones entre 1640 y 1642,  pero no se tiene ninguna certeza sobre esta cuestión,. La melodía parece adaptada de un aire francés del siglo XVI, « Una joven virgen ». Habría sido cantado por los hurones en Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons hasta 1649, fecha del apresamiento de la misión por las Iroqueses y de la muerte de Jean de Brébeuf, y habría sido transmitido de generación en generación por los indios supervivientes durante aproximadamente cien años.

El abad Simon-Joseph Pellegrin (1663 - 1716) escribirá Entends ma voix fidèle (Siento mi voz fiel), segundo cántico, sobre este villancico hurón, para Hippolyte y Aricie. La versión francesa fue publicada en los Noëls anciens de la Nouvelle-France de Ernest Myrand en Quebec en 1907 y una versión inglesa (« Jesus Is Born ») de Jesse Edgar Middleton fue adaptada (para voz y piano) por Healey Willan en 1927 (derechos detentados por Harris Frederick Co., Limited.)

En la versión inglesa, Jésus ha nacido en una « cabaña de cortezas » y envuelto en un « vestido de piel de conejo » : 

Está rodeado por cazadores en lugar de pastores, y los mages están representados como « jefes a distancia » que le aportan pieles «  de zorro y castor » en lugar de los más familiares oro, incienso y mira. El himno utiliza igualmente un nombre algonquin tradicional, Gitchi Manitou, para Dios. Las palabras originales son a veces modificadas para utilizar una imaginería accesible a los cristianos que no están familiarizados con las culturas autóctonas-canadienses.

La música como medio de evangelización 
El padre Paul El Joven (1591 - 1664) que fue superior de las misiones canadienses (1632-39) y que tradujo cantos religiosos en lengua huronne. Explica porqué a los indios les gustan los cantos religiosos

Los indios tenían gran devoción por el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Habían construido una pequeña capilla de madera de cedro, y de ramas, en honor del pesebre del Niño Jésus. El Periódico de los Jesuitas no informa que ese villancico hubiera sido cantado en 1647 entre los hurones, sino algunos aires latinos, y no dice nada de la Navidad de 1648, finalmente el Padre de Brébeuf murió en 1649 .

Adaptaciones e interpretaciones profanas 
Este villancico llegó a ser muy popular y existe de él numerosas versiones y adaptaciones. Esta canción permanece como un canto navideño común a las iglesias de numerosas confesiones cristianas canadienses. El cantante canadiense Bruce Cockburn ha grabado la canción. Es cantada igualmente por el músico canadiense mestizo Tom Jackson durante su emisión anual de Hurón Carole. El grupo Crash Test Dummies ha grabado este himno en su álbum "Jingle all the Way" (2002). En los Estados Unidos, la canción ha sido incluida bajo el título  « Ahatonia Jesous » en el álbum de 1952 de Burl Ives Noel in the Morning y ha sido publicada más tarde bajo el título « Indiens Christmas Carol ». Utilizado de manera implícita del villancico bretón Pe trouz war año douar ("Qué ruido sobre la tierra"), el aire ha sido publicado por el la cantautora canadiense Loreena McKennitt bajo el título "Breton Carol" en 2008. Existen también numerosas otras interpretaciones contemporáneas de este aire tradicional popular.

Philatélie : En Canadá en 1977, tres sellos canadienses han ilustrado este tema en una serie de sellos postales sobre este villancico.
 Jean Coulthard, Canadian Fantasy (adaptación del « Villancico huron »)
 Claude Champán (1929)  en Altitud (1959), « Estenniaton de tsouvé ».
 Richard Johnston SABBT para TTBB y piano (Waterloo 1953). 
 Barrie Cabana (1971) Hymn Book de las Iglesias anglicanas  . 
 Toronto Consort (1984), Collegium Récords
 Mennonite Children's Choir.
 Oriana Singers.
 Armdale Chorus. 
 Toronto Children's Chorus.
 Toronto Boys' Caer. 
 Conjunto Claude Gervaise (2001).
 Heather Dale
 Tom Jackson (Winnipeg Harvest) .
 Bruce Cockburn
 Loreena McKennitt, Breton Carol, (2008).
 Burl Ives (1952)  'Navidad in the Morning e  Indiens Christmas Carol.
 Prelude on the Huron Carol de Eric Robertson ha sido grabado por Liona Boyd (CBS FM-37248).
 Alan Mills, Vilancico Hurón, sobre el álbum Folklore De Montreal Volumen 1 (1960).
 Chorus Angelicus, Paul Halley & Gaudeamus, en el álbum Christmas Angelicus (1995)
 Claire Pelletier, villancico Hurón, sobre el álbum Noel Nau (2015).

Complementos

Artículos conexos 
 Hurons
 Jean de Brébeuf
 Wendake

Vínculos externos 
 Enciclopedia de la música en Canadá - Canciones  - Jesous Ahatonhia artículo de referencia. 
 Museo Virtual Francófono de la Saskatchewan

Bibliografía 
 Ernest Myrand, Noëls antiguos de la Noticia-Francia : estudio histórico, 1899, [leer en línea]
 La Música en los pueblos indígenas de América del Norte   , J Tiersot - 1910
 John Steckley, Hurón carol told the Christmas story to Canadian Indians, Toronto Star, 24 de diciembre de 1977
 Robert E. Oliver, Un canto navideño canadiense / HA Canadian Christmas Carol, Abitibi Paper Co., 1966
 Frances Tyrell, libro de 32 páginas, 2003, THE HURÓN CAROL
 Ian Wallace, The Hurón Carol  Toronto, Ontario: Groundwood Books, (2006)  Jean de Brébeuf.  Palabras en ingleses de Jesse Edgar Middleton.  Ilustrado por Ian Wallace (acuarelas).

Discografía 
 Natividad en Nueva-Francia, volumen 3 de la Antología de la música histórica de Quebec.
 " Christmas Angelicus " by  Chorus Angelicus, Paul Halley & Gaudeamus (1995).

Notas et referencias 

Himnos cristianos
Canciones de Canadá
Villancicos
Misiones jesuíticas